Bessonowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Bessonowka (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Bessonowka (Pensa, Bessonowski), in der Oblast Pensa, Verwaltungssitz des Bessonowski rajon
 Bessonowka (Pensa, Kamenski), in der Oblast Pensa, Kamenski rajon
 Bessonowka (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Bessonowka (Saratow, Nowoburasski), in der Oblast Saratow, Nowoburasski rajon
 Bessonowka (Saratow, Nowousenski), in der Oblast Saratow, Nowousenski rajon
 Bessonowka (Tambow), in der Oblast Tambow